Иван Сидорович Бокий (20 февраля 1942, село Пронозовка,  — 24 марта 2020) — украинский политик. Народный депутат Украины III—V созывов.

Биография 
Окончил факультет журналистики Киевского университета им. Т. Шевченко (1968).

В 1982—1987 гг. возглавлял республиканскую газету «Молодь України», а в 1987—1998 гг. был заместителем главного редактора газеты «Сельские вести».

В 2001 году редактор газеты «Сельские вести» Иван Бокий и Василий Цушко решили основать «Партию защиты интересов селян», которую планировалось построить на базе подписчиков газеты, партия была зарегистрирована в сентябре того года, но уже в январе следующего года слилась с Соцпартией Украины (СПУ), в которой Цушко и Бокий стали членами политсовета.

Глава фракции СПУ в Верховной Раде (2006—2007).

Заслуженный работник культуры Украинской ССР (1980).

Последние годы жизни боролся с раком. Умер 24 марта 2020 года в клинике Феофания в Киеве.

Примечания

Ссылки 
 ,  

Выпускники Института журналистики Киевского университета
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Члены Социалистической партии Украины
Лауреаты премии имени Ярослава Галана